Pedro Díaz puede hacer referencia a:
Pedro Díaz, obispo de Orense en el siglo XIV;
Pedro Díaz (pintor), pintor peruano;
Pedro Díaz (político), político, abogado y docente uruguayo de tendencia liberal anticlerical;
Pedro Díaz Chavero, político español;
Pedro Díaz Colodrero, abogado y político argentino;
Pedro Díaz de Valdés, funcionario español en Chile durante la Colonia;
Pedro Díaz Lobato, ex ciclista profesional español;
 Pedro Díaz de Palacios, arquitecto y escultor español;
Pedro José Díaz, militar argentino que perteneció al Ejército de los Andes y participó en la guerra del Brasil.
Pedro Díaz Fanjul, futbolista español.